Місао Фудзімура (яп. 藤村 操 2 липня 1886 — 22 травня 1903 — японський студент, юний поет і філософ.
 Тамаї Місао (, нар. 16 грудня 1903, Префектура Хьоґо — пом. 23 грудня японський футболіст.
 Окава Місао (яп. 大川 ミサヲ; 5 березня 1898(18980305), Осака, Японська імперія — 1 квітня 2015, Осака, Японія) — японська довгожителька.